Aleksandar Jevtić, zvan "Aco", vukovarski Srbin koji je zaštitio 150 Hrvata u logoru Stajićevo
 Aleksandar Jevtić (sportaš), srbijanski nogometaš